Fröhner ist der Familienname folgender Personen:
 Dietrich Fröhner (1939–1983), deutscher Maler und Grafiker
 Eugen Fröhner (1858–1940), deutscher Veterinärmediziner  
 Hans-Jochen Fröhner (1935–2016), deutscher SPD-Politiker, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Sigurd E. Fröhner (* 1941), deutscher Botaniker und Theologe
 Wilhelm Fröhner (1834–1925), deutscher Altertumswissenschaftler